Merritt Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Merritt Township (Michigan)
 Merritt Township (Oklahoma)